El término Luis Miguel González puede hacer referencia:

a Luis Miguel González, un violinista venezolano que dirigió la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar;
a Luis Miguel González Lucas, más conocido como Luis Miguel "Dominguín", un torero español.